Coesione in fisica
 Coesione in linguistica
 Coesione sociale
 Coesione in informatica